STK est un sigle ou un code, qui signifie ou désigne :
 Singapore Technologies Kinetics, une usine d'armement singapourienne ;
 STK Trefl Sopot, une équipe de basketball polonaise ;
 Suomen Työnantajain Keskusliitto, confédération des employeurs finlandais ;
 SuperTuxKart, un jeu vidéo de course de karts sorti en 2004.